Oberschlesien – niemiecka nazwa Górnego Śląska
 Provinz Oberschlesien – niemiecka prowincja w latach 1919–1938 i 1941–1945
 Oberschlesien – niemieckojęzyczne czasopismo, dwutygodnik
 Oberschlesien – typ parowozów skonstruowanych przez firmę Henschel und Sohn
 Oberschlesien – zespół muzyczny z Piekar Śląskich